Obra kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Obra (ort i Indien, Bihar), Aurangābād, 
 Obra (ort i Indien, Uttar Pradesh),

Polen 

 Obra (flod) – en biflod till floden Warta i västra Polen 
 Obra (vattendrag i Polen, lat 51,92, long 17,02), 
 Obra (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat wolsztyński, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar